«Бекет» () — историческая драма режиссёра , вышедшая в 1964 году. Экранизация пьесы Жана Ануя .

Сюжет 
В прологе фильма мы видим короля Генриха II, пришедшего поклониться могиле архиепископа Томаса Бекета. Перед могилой король снимает корону, мантию и даже рубашку, а затем становится на колени перед саркофагом архиепископа… Оставшись один, король начинает мысленный диалог со своим старинным другом и врагом Томасом Бекетом…

Сюжет возвращает зрителя на 20 лет назад, в 1154 год, когда Генрих Плантагенет вступает на английский престол. Генрих, властолюбивый и пылкий, с одинаковой страстью предаётся развлечениям и государственным делам. Его наперсником и помощником во всём становится Томас Бекет. Скромное происхождение он компенсирует умом, находчивостью и преданностью. За это Генрих сначала возводит его во дворянство, затем даёт звание рыцаря, а в итоге назначает его канцлером Англии и хранителем государственной печати… Это возвышение вызывает ревность у придворных-норманнов. Но хитрый и своевольный король справедливо полагает, что саксонец Бекет будет всецело предан только его интересам. Потрясённый высокой честью, Томас клянётся в вечной верности королю.

Первое испытание для Бекета — поддержка короля в борьбе за право облагать налогами земли церкви. Архиепископ Кентерберийский и другие церковные иерархи яростно сопротивляются этому решению, но Генрих планирует войну с французским королём, и ему нужно платить швейцарским наёмникам, поэтому он намерен добиться своего. Бекет помогает своему господину, хотя испытывает уважение к стойкости архиепископа.

Затем Бекет снова доказывает свою преданность Генриху, отказавшись от женщины, которую любит — саксонки Гвендолин, которую король ради забавы хочет сделать своей очередной наложницей. Однако Гвендолин предпочитает смерть ласкам Генриха. Бекет старается заглушить боль. Тем более, что после смерти Гвендолин у него никого не остаётся, кроме короля: его ненавидит норманнская аристократия, а саксонцы считают предателем.

Вместе с королём Бекет отправляется во Францию и добивается наиболее выгодного для короля окончания боевых действий.

На театр войны приходит известие о том, что скончался архиепископ Кентерберийский, и Генрих решает назначить новым архиепископом Томаса Бекета, даже не являющегося священником. Бекет подчиняется. При этом он намерен добросовестно исполнять свои обязанности как деятель церкви, а перед принятием сана раздаёт всё свое имущество.

Вскоре Бекет сталкивается с невозможностью служить одновременно двум господам — церкви и Генриху. Он возвращает королю перстень канцлера, оставляя себе лишь перстень архиепископа… Генрих воспринимает это как предательство. Король решает сломить Бекета, для чего предпринимает ряд интриг, которые Бекет обходит благодаря своей принципиальности и твердости. Перед Генрихом, разрывающимся между восхищением и гневом, всё яснее становится необходимость физического устранения Томаса, приобретающего большую популярность. Генрих, тщеславный и эгоистичный, только кажется легкомысленным — на деле же он твёрдо следует принципу усиления своей власти, поэтому не может позволить, чтобы в его владениях кто-либо шёл против него. Но и отдать прямой приказ король не в силах. Однако находятся доброхоты, желающие угодить королю и с готовностью подхватывающие слова Генриха, брошенные в минуту раздражения: «Неужели никто не избавит меня от этого невыносимого попа?» Несколько рыцарей из окружения короля воспринимают это как руководство к действию и отправляются в Кентерберри, где убивают Бекета прямо в соборе 29 января 1170 года. Со словами «Бедный Генрих» Бекет испускает дух.

Пройдя бичевание и церковное покаяние, Генрих II объявляет собравшейся около Кентерберийского собора толпе, что получил известие из Рима о канонизации Бекета — народ встречает это известие радостным криком. Также Генрих объявляет своим изумлённым приближённым о намерении покарать убийц архиепископа. Затем король возвращается к надгробию своего друга и врага и произносит: «Слава божья восстановлена, Томас».

В ролях

Награды и номинации 
 1964 — премия Национального совета кинокритиков США за лучший фильм.
 1964 — премия Британского общества кинооператоров (Джеффри Ансуорт).
 1965 — премия «Оскар» за лучший адаптированный сценарий (Эдвард Анхолт), а также 11 других номинаций: лучший фильм (Хэл Уоллис), лучший режиссёр (Питер Гленвилл), лучший актёр (Ричард Бёртон и Питер О’Тул), лучший актёр второго плана (Джон Гилгуд), лучшая операторская работа в цветном фильме (Джеффри Ансуорт), лучший монтаж (Энн Коутс), лучшая оригинальная музыка (Лоуренс Розенталь), лучшая работа художников и декораторов в цветном фильме (Джон Брайан, Морис Картер, Патрик Маклафлин, Роберт Картрайт), лучшие костюмы в цветном фильме (Маргарет Фёрс), лучший звук (Джон Кокс).
 1965 — 3 премии BAFTA: лучшая операторская работа в цветном британском фильме (Джеффри Ансуорт), лучшая работа художника в цветном британском фильме (Джон Брайан), лучшие костюмы в цветном британском фильме (Маргарет Фёрс); а также 4 номинации: лучший фильм, лучший британский фильм, лучший британский сценарий (Эдвард Анхолт), лучший британский актёр (Питер О’Тул).
 1965 — 2 премии «Золотой глобус» за лучший фильм-драму и за лучшую мужскую роль в драме (Питер О’Тул), а также 3 номинации: лучший режиссёр (Питер Гленвилл), лучшая мужская роль в драме (Ричард Бёртон) и лучшая оригинальная музыка (Лоуренс Розенталь).
 1965 — премия Гильдии сценаристов США за лучшую американскую драму (Эдвард Анхолт).
 1965 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру — Художественный фильм (Питер Гленвилл).

Примечания

Ссылки 
 
  

Исторические фильмы Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-биографии Великобритании
Экранизации пьес
Фильмы о католических священниках
Исторические фильмы о XII веке
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1964 года
Фильмы США 1964 года